Lac Juillet kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Juillet (sjö i Kanada, Saguenay/Lac-Saint-Jean), Québec, 
 Lac Juillet (sjö i Kanada, Côte-Nord), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar